Peterchens Mondfahrt bezeichnet

 ein Märchen von Gerdt von Bassewitz, siehe Peterchens Mondfahrt

darauf basierend
 einen Fernsehfilm aus dem Jahr 1959, siehe Peterchens Mondfahrt (1959)
 einen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1990, siehe Peterchens Mondfahrt (1990)
 Peterchens Mondfahrt (2021), Kinderanimationsfilm von Ali Samadi Ahadi